Moreira (apelido)
 Moreira (futebolista)

Localidades em Portugal
 Moreira (Maia)
 Moreira (Monção)
 Moreira (Nelas)
 Moreira (Trancoso)

 Outras
 Moreira - género de plantas da família Fabaceae;

Desambiguação
Desambiguações de topônimos